Парла́ментские вы́боры в Молда́вии 24 февраля 2019 — десятые выборы парламента в Республике Молдова.

Одновременно прошёл референдум по парламентской реформе, состоявший из двух вопросов.

В случае невозможности формирования Правительства или блокирования в течение трёх месяцев принятия законов Президент Республики, после консультаций с парламентскими фракциями, вправе распустить Парламент (Статья 85, Роспуск Парламента, Конституция Республики Молдова).

Избирательная система 
101 депутат Парламента Республики Молдова должен быть избран в соответствии с новой смешанной системой, введенной в 2017 году; 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а остальные 51 — в отдельных избирательных округах. Процентный барьер изменяется в зависимости от типа списка; для альянсов трёх или более партий — 11 %, для альянсов двух партий — 9 %, для отдельных партий или организаций — 6 %, а для независимых кандидатов — 2 %. Явка должна быть не менее 33 %, чтобы выборы считались действительными. По-прежнему существуют разногласия по поводу новой избирательной системы, но в организации референдума, инициированного оппозицией против новой избирательной системы, было отказано.

Порядок проведения 
Избирателям предстоит выбрать 101 депутата парламента Республики Молдова на срок, равный 4 годам. Большинство в парламенте должно сформировать правительство. С 2016 года президента избирают граждане Республики Молдова.
Избирательный порог для прохождения в парламент составляет:
 для политических партий — 6 %
 для политических блоков, состоящих из двух и более партий — 8 %

Предвыборная кампания

Участники

Наблюдатели 
Объединённая миссия, состоящая из наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европейского парламента, пришла к выводу о том, что выборы в парламент Молдавии были конкурентными и прошли с соблюдением основных прав и свобод, однако избирательная кампания была отмечена обвинениями в давлении на государственных служащих, признаками подкупа голосов и использования административного ресурса. Подконтрольность средств массовой информации участникам политического процесса ограничивала полноту информации и охват мнений, представленные избирателям. Выборы в основном организованы профессионально и прозрачно, но введение смешанной избирательной системы и проведение параллельно с выборами референдума вызвали затруднения для некоторых членов избирательных комиссий и избирателей. Наблюдатели от кандидатов и организаций гражданского общества присутствовали на более чем 95 % избирательных участков. Отмечен масштабный подвоз на автобусах избирателей с левобережья Днестра, полиция проводит разбирательство по возможным фактам подкупа некоторых из них.

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ заявили о соответствии выборов в парламент национальному законодательству и международным стандартам. Ряд выявленных нарушений и технических недостатков процесса волеизъявления не мог, по мнению миссии, оказать существенного влияния на результаты голосования. Было отмечено присутствие большого количества наблюдателей, представляющих конкурирующие партии, на избирательных участках.

Опросы общественного мнения 
По данным декабрьского опроса компании IMAS большинство респондентов поддержало бы на парламентских выборах Партию социалистов Республики Молдова — 28,9 %, на втором месте находится Демократическая партия Молдовы — 16,8 %. На третьем месте находится партия «Действие и солидарность» (PAS) — 9,8 %. На четвёртое место вышла Политическая партия "Платформа «Достоинство и правда» (DA) — 8,9 %. Остальные партии не преодолевают шестипроцентный барьер.

По данным январского опроса компании IMAS на парламентских выборах за Партию социалистов Республики Молдова проголосовали бы 28,5 %, на втором месте находится блок ACUM (ПДС и ПППДП) — 19,2 %, на третьем — Демократическая партия Молдовы — 18,4 %. Партия Шор выросла до 6,7 % с 5,1 % в декабре. Остальные партии не преодолевают шестипроцентный барьер.

Результаты опроса в приведённой ниже таблице перечислены в обратном хронологическом порядке. Если такая дата неизвестна, вместо неё указывается дата публикации. Наивысшая процентная доля в каждом опросе опроса отображается жирным шрифтом, а фон затенен цветом партии. Порог для избрания членов партии составляет 6 %.

Итоги

Результаты по пропорциональной системе

Результаты по мажоритарной системе

Округ № 1, г. Бричаны

Округ № 2, г. Окница

Округ № 3, г. Единец

Округ № 4, г. Рышканы

Округ № 5, г. Глодяны

Округ № 6, г. Дрокия

Округ № 7, г. Сороки

Округ № 8, г. Флорешты

Округ № 9, г. Бельцы-1

Округ № 10, г. Бельцы-2

Округ № 11, г. Фалешты

Округ № 12, г. Сынжерей

Округ № 13, г. Резина

Округ № 14, г. Теленешты

Округ № 15, г. Калараш

Округ № 16, г. Унгены

Округ № 17, г. Ниспорены

Округ № 18, г. Оргеев

Округ № 19, ком. Иванча

Округ № 20, г. Страшены

Округ № 21, г. Криуляны

Округ № 22, г. Яловены

Округ № 23, мун. Кишинёв-1

Округ № 24, мун. Кишинёв-2

Округ № 25, мун. Кишинёв-3

Округ № 26, мун. Кишинёв-4

Округ № 27, мун. Кишинёв-5

Округ № 28, мун. Кишинёв-6

Округ № 29, мун. Кишинёв-7

Округ № 30, мун. Кишинёв-8

Округ № 31, мун. Кишинёв-9

Округ № 32, мун. Кишинёв-10

Округ № 33, мун. Кишинёв-11

Округ № 34, г. Новые Анены

Округ № 35, г. Каушаны

Округ № 36, г. Штефан-Водэ

Округ № 37, ком. Резены

Округ № 38, г. Хынчешты

Округ № 39, ком. Сэрата Галбенэ

Округ № 40, г. Чимишлия

Округ № 41, г. Леова

Округ № 42, г. Кантемир

Округ № 43, г. Кагул

Округ № 44, г. Тараклия

Округ № 45, мун. Комрат

Округ № 46, г. Чадыр-Лунга

Округ № 47, Приднестровье-1

Округ № 48, Приднестровье-2

Округ № 49, Восток

Округ № 50, Запад

Округ № 51, США, Канада

Формирование коалиции 
8 июня 2019 пропрезидентская Партия социалистов договорилась с прозападным блоком Acum выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге, парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Майя Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд Молдавии.
9 июня Конституционный суд признал коалиционное соглашение между Партией социалистов и ACUM недействительным; кроме того, КС Молдавии объявил неконституционными указы президента Молдовы от 8 июня о назначении премьер-министра и создании нового правительства.

В тот же день КС отстранил Додона от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.
Россия, США и Евросоюз поддержали решения молдавских депутатов.
Однако руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения.
14 июня ДПМ согласилась разблокировать доступ к правительственным зданиям республики; решение было принято после визита в офис партии посла США Дерека Хогана.

Досрочные выборы в одномандатных округах 
После формирования Парламента депутаты вправе сдавать свои мандаты. От своих мандатов отказались в том числе и депутаты, прошедшие в Парламент через одномандатные округа.

20 октября 2019 года 
Первые досрочные выборы в Парламент в отдельных одномандатных округах должны были пройти 20 октября 2019 года одновременно с Всеобщими местными выборами.

Округ № 17, г. Ниспорены 
Досрочные выборы в округе проводились в связи с отказом Владимира Плахотнюка от мандата депутата Парламента.

Округ № 33, мун. Кишинёв-11 
Досрочные выборы в округе проводились в связи с переходом Андрея Нэстасе с должности депутата Парламента на должность вице-премьер-министра, Министра внутренних дел Республики Молдова.

Округ № 48, Приднестровье-2 
Досрочные выборы в округе проводились в связи с отказом Виорела Мельника от мандата депутата Парламента.

Округ № 50, Запад 
Досрочные выборы в округе проводились в связи с переходом Майи Санду с должности депутата Парламента на должность Премьер-министра Республики Молдова.

15 марта 2020

Округ № 38, г. Хынчешты 
Досрочные выборы в округе будут проводиться в связи с переходом Александра Ботнаря с должности депутата Парламента на должность примара муниципия Хынчешть.

Примечания

Ссылки 
 В Молдавии пройдут выборы в парламент 

Парламентские выборы в Молдавии
Февраль 2019 года
2019 год в Молдавии
Молдавия